NSF steht für:

 N-Ethylmaleimid-sensitiver Faktor
 NSF International (NSF International, ehemals National Sanitation Foundation)
 National Science Foundation
 Nationalsocialistisk front (Nationalsozialistische Front), ehemalige rechtsextreme schwedische Partei
 Nationalsozialistische Frauenschaft
 Nephrogene systemische Fibrose
 NES Sound Format (.nsf), Chipsound-Format des Nintendo-Entertainment-Systems
 Neuköllner Sportfreunde
 Neurotic Sound Foundation
 New Small Family, Baukastensystem für Kleinstwagen im VW-Konzern
 Nordisk Sangerforbund, siehe Nordischer Sängerverband
 Norges Svømmeforbund, Norwegischer Schwimmverband
 Norsk Syndikalistisk Forbund, anarchosyndikalistische Gewerkschaft in Norwegen
 Nürnberger Schraubenfabrik und Façondreherei, ehemaliger Hersteller elektrischer Bauelemente
 Schiffsführer, Kapitän von Kleinfahrzeugen

nsf steht für:

 Nordwest-Nisu (ISO-639-3-Code), Sprache der Sprachgruppe Nisu (Sprache) der Ethnie der Yi (Volk) in China

.nsf steht für:

 Dateiendung für Lotus-Notes-Datenbanken (Notes Storage Facility)

NSF